El Wajarapuco o Wajrapuco, también llamado Waca Waccra, es una trompeta de unos 40 cm de diámetro, construida con cuernos de toro o vaca, unidos con cueros.

Tiene forma espiral y como instrumento de viento se utiliza en el folklore de los Andes. Tiene un solo orificio por el que se sopla, y no tiene orificios para las notas.

Es un instrumento de otoño-invierno, y comienza a tocarse después del carnaval. Se le considera un portavoz de la Pachamama y, por lo tanto, un instrumento sagrado. Se emplea como instrumento tradicional en la música andina.

Actualmente se utiliza sobre todo en las regiones de Apurimac, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, en Perú, donde se emplean en las corridas de toros para anunciar el comienzo del espectáculo, donde se tocan 5 Wajarapucos al unísono, así como en la Wayar Fiesta, cuando llegan los toros.

Enlaces externos 
 Pablo Nahual descripción con imágenes y audio de los instrumentos del folklore andino.

Referencias

Véase también 
 Música tradicional
 Instrumento de viento
 Música andina

Instrumentos de viento